Sidamo y Sidama puede referirse a:

 Provincia de Sidamo, una provincia de Etiopía de 1941 a 1987.
 Gobierno de Gala y Sidama, parte del África Oriental Italiana de 1936 a 1941.
 Sidamo etíope, un tipo de café arábigo cultivado en el área de la antigua provincia de Sidamo.
 Sidamo, un idioma afroasiático hablado en partes del sur de Etiopía.
 Charaxes sidamo, una mariposa de la familia Nymphalidae.
 Macrocossus sidamo, una polilla de la familia Cossidae.
 Pueblo sidama, un grupo étnico de Etiopía.
 Sidama, zona de la región de los Pueblos del Sur, Etiopía
 Sidama Coffee S.C., un club de fútbol con sede en Hawassa, Etiopía.